Burgstadt steht für:

 Jōkamachi, Verwaltungszentrum in Japan
 Kórnik, Ort in Polen

Siehe auch:
 Bürgstadt
 Burgstädt
 Burgstaden
 Stadtburg
 Burgdorf